Na Filosofia de Parmênides,  opinião  (doxa, (do grego  δόξα, doxa, « opinião », « conjectura ») é a ideia confusa acerca da realidade e que se opõe ao conhecimento tido como verdadeiro.

Ver também 

 Doxa
 Crença